José Luis García Traid (1936-1990), calciatore e allenatore di calcio spagnolo.
José Luis García Muñoz meglio conosciuto come José Luis Garci (1944-), regista spagnolo.
José Luis García del Pozo (1991-), calciatore spagnolo.
José Luis García (1985-), calciatore argentino.